Dobrics megye, bolgár megye
 Dobrics, város Bulgáriában, Dobrics megye székhelye
 Dobrich (Haszkovo megye), falu Haszkovo megyében
 Dobrich (Jambol megye), falu Jambol megyében